Grüter oder Grueter ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Grüter (1907–1989), deutscher Filmproduzent und Verbandsfunktionär
 Benjamin Grüter (* 1974), Schweizer Schauspieler
 Cory Grüter-Andrew (* 2001), kanadischer Schauspieler 

 Gustav von Diepenbroick-Grüter (1815–1899), deutscher Richter und Politiker
 Hans-Dietrich von Diepenbroick-Grueter (1902–1980), deutscher Antiquar und Sammler
 Jonas Grüter (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Joseph Grueter (1896–1976), Schweizer Geistlicher und Missionar, Bischof von Umtata
 Karl Grüter (1920–2006), deutscher Gewerkschafter und Politiker (CDU)

 Ludwig von Diepenbroick-Grüter (1804–1870), preußischer Landrat
 Max Grüter (* 1955), Schweizer Künstler

 Rosanna Grüter (* 1984), Schweizer Journalistin

 Werner Grüter (1919–2014), deutscher Neurologe, Hochschullehrer, Meeresbiologe und Stifter
 Wilhelm Grüter (1882–1963), deutscher Augenarzt und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Werner und Inge Grüter-Preis für Wissenschaftsvermittlung der Werner und Inge Grüter-Stiftung